Simpson Island ist der Name mehrerer Inseln 

in den Vereinigten Staaten:
 Simpson Island (Maine), Insel an der Mündung des East Machias River
 Simpson Island (Tennessee), Flussinsel im Nolichucky River
 Simpson Island (Virginia)

in Kanada:
 Simpson Island (Oberer See)